Hans Andersen kan syfta på:
 Hans Christian Andersen (1805-1875), en dansk diktare och författare
 Hans Andersen (författare) (född 1932), en dansk författare
 Hans N. Andersen (född 1980), en dansk speedwayförare.